Moehrlen, de l'allemand Möhrlen
 est le patronyme de Christophe Moehrlen (1800-1871)
 se réfère au pseudonyme Hans Moehrlen de Hans Martin Sutermeister (1907-1977)

Moehrlen
Patronyme allemand